Ця стаття — статистичний огляд досягнень найкращих бомбардирів німецької бундесліги за всю історію її існування.

Рекорди 
 Герд Мюллер забив найбільше голів у бундеслізі (365).
 Роберт Левандовський у бундеслізі 2020/21 забив найбільше голів за сезон (41).
 Герд Мюллер сім разів здобував титул накращого бомбардира чемпіонату.
 Герд Мюллер має рекордну середню результативність (0,86 гола за матч).
 Герд Мюллер у чемпіонаті 1971/72 показав рекордну середню результативність за сезон (1,17 гола за матч).
 Роберт Левандовський (Польща) — забив у бундеслізі найбільше голів серед іноземних гравців.

Сумарні показники 
 По закінченні сезону 2021/22

За кількістю титулів

За сезонами

Див. також 
 Бундесліга
 Список найкращих бомбардирів національних чемпіонатів з футболу

Примітки

Посилання 

 Найкращі бомбардири бундесліги на RSSSF
 Найкращі бомбардири бундесліги (по сезонам) на RSSSF
 Найкращі бомбардири бундесліги на free-elements
 Найкращі бомбардири бундесліги (по сезонам) на free-elements

Бомбардири
Німеччина